PreZero Grand Prix PLS jest Letnim turniejem w piłce siatkowej organizowanym przez Polską Ligę Siatkówki dla męskich i kobiecych klubów. Turniej rozgrywany jest w formule plażowej. Drużyny liczą cztery osoby. Obowiązują identyczne zasady gry jak w siatkówce halowej, z tym że każda z czterech osób może atakować.

Turniej kobiecy

Medalistki

Klasyfikacja medalowa

Turniej męski

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Przypisy 

PreZero Grand Prix PLS